Milne peut faire référence à :

Patronyme 
 Alan Alexander Milne (1882-1956), le créateur des histoires de Christopher Robin et de Winnie l'ourson,
 Alexander Milne (1806-1896), un amiral britannique,
 Archibald Berkeley Milne (1855-1938), un amiral britannique, fils du précédent,
 David Milne (1763-1845), un amiral britannique, grand-père du précédent,
 David Milne (1882-1953), peintre canadien,
 Edward Arthur Milne (1896-1950), un mathématicien et astrophysicien britannique,
 Univers de Milne, un ancien modèle cosmologique proposé par Edward Arthur Milne,
 Univers de Dirac-Milne, une variante de ce modèle intégrant des résultats de Paul Dirac sur l'antimatière en cours d'expérimentation depuis 2018
 Fiona Milne (1971-), une rameuse d'aviron canadienne,
 George Milne (1866– 1948), un militaire britannique,
 George Robert Milne Murray (1858-1911), un botaniste britannique,
 Georgina Milne (1999-), plongeuse sud-africaine
 Iain Milne (1958-), un joueur de rugby à XV,
 James Milne (1942-), mathématicien néo-zélandais,
 Kenny Milne (1961-), un joueur de rugby,
 Kenny Milne (footballeur) (1979-), un footballeur écossais,
 Leslie Milne (1956-), joueuse de hockey sur gazon américaine,
 Lorus Milne (1910-1987), zoologiste et auteur canadien
 Malcolm Milne (1948-), un ancien skieur alpin australien,
 Matt Milne (né en 1990), acteur britannique,
 Robert Duncan Milne (1844-1899), écrivain britannique,

Toponyme 
 Barrière de Milne, une barrière de glace de l'Arctique, au nord-est de l'île canadienne d'Ellesmere
 Baie de Milne, une grande baie à l'est de la Nouvelle-Guinée,
 Milne Bay, une division administrative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tirant son nom de la baie précédente,
 Milne, un volcan Summa sur l'île Simushir dans les Kouriles,
 Terre de Milne, une île côtière du Groenland.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais